THA steht als Abkürzung für:

 Thai Airways International (Thailändische Sprache|Thai: ), die staatliche Fluggesellschaft Thailands, Sitz in Bangkok nach dem ICAO-Code
 Thailand, Ländercode nach ISO 3166 und IOC-Code
 Thalys, europäischer Hochgeschwindigkeitszug
 Treuhandanstalt
 Theodor-Heuss-Akademie, Bildungsstätte in Gummersbach
 Tullahoma Regional Airport (William Northern Field) in Tullahoma, Tennessee, USA (IATA-Code)

Tha steht für:

 Nam Tha, Fluss in Laos
 Thā', arabischer Buchstabe

THA